La Torre dels Ametllers és una masia situada al municipi de Solsona, a la comarca catalana del Solsonès.

Actualment, al costat hi ha ubicat el polígon industrial Els Ametllers.

Referències 

Masies de Solsona